На этой странице перечислены все пуски РН «Протон-М», начиная с первого пуска . Список пусков РН «Протон-К» находится на странице Список пусков ракет-носителей «Протон-К» (8К82К). Планируемые пуски находятся на странице Список планируемых пусков ракет-носителей «Протон-М» (8К82КМ).

По состоянию на 12 октября 2022 года РН «Протон-М» стартовала 113 раз, из которых 103 были полностью успешными (91,1 %). Серым цветом выделены пуски, произведённые под эгидой ILS.

Примечания 

Списки космических запусков России
Протон (ракета-носитель)
Списки космических запусков по ракетам-носителям